Łatek (ang. Scruff, 2000) – hiszpański serial animowany wytwórni D'Ocon Films. Miał premierę 1 listopada 2000 na antenie katalońskiego Canal 33.

Serial miał premierę w Polsce 6 kwietnia 2004 w TVP1. Ostatnia emisja miała miejsce 4 czerwca 2008.

Postaci

Pozytywne 
 Łatek - nastoletni pies, owczarek z Majorki. Jest kremowy w brązowe łaty (stąd jego imię). Ma oliwkowe oczy i pomarańczową grzywkę. Entuzjastyczny i pełen energii, lubi się bawić. Ma dobry węch. 
 Księżniczka - dziewczyna Łatka, chart afgański. Jest żółta, bardzo miła. 
 Sanda i Morus - suczka i piesek (szczeniak) rasy owczarek kaukaski.  
 Grajek - pchła psia, żyjąca na Łatku, gra na gitarze.

Negatywne 
 Truffles - pies rasy basset hound. Niegrzeczny wobec Łatka, czasami też chamski wobec niego. Jest samolubny i zachowuje się jak pyszałek.
 Buttons  - właściciel Trufflesa.
 Biała skarpeta - lis, bardzo przebiegły, chce dobrać się do kurnika, zakochany w Sandzie.

Wersja polska

Dubbing TVP 
Opracowanie: Telewizja Polska Agencja Filmowa

Reżyseria: Andrzej Bogusz

Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Przybył-Kijas: Joanna Kuryłko

Dźwięk: Jakub Milencki

Montaż:

 Zofia Dmoch
 Jakub Milencki

Teksty piosenek: 

 Krzysztof Rześniowiecki
 Andrzej Brzeski

Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak

Wystąpili:

 Lucyna Malec – Łatek
 Artur Kaczmarski – Kogut
 Janusz Bukowski – Pchła Grajek
 Grzegorz Wons – Pchła Grajek (po śmierci Janusza Bukowskiego)
 Stefan Knothe – Wujek
 Włodzimierz Press
 Krzysztof Szczerbiński
 Elżbieta Kijowska
 Krzysztof Mielańczuk
 Marcin Przybylski
 Jarosław Domin
 Agnieszka Kunikowska
 Leopold Matuszczak

i inni

Piosenki śpiewali: Anna Gębalówna, Krzysztof Mielańczuk, Michał Rudaś i inni

Lektor: Andrzej Bogusz

Dubbing DVD i w dystrybucji internetowej 
Wersja polska: GMC Studio

Reżyseria i udźwiękowienie: Jerzy Euzebiusz

Tłumaczenie: Veronica Di Folco-Zembaczyńska

Dialogi polskie: Ewa Prugar

Bohaterom głosów użyczyli:

 Katarzyna Łukaszyńska
 Edyta Torhan – Moruś
 Julita Kożuszek-Borsuk – Łatek
 Grażyna Rogowska
 Katarzyna Gerke
 Andrzej Chudy – Duch psa
 Robert Kibalski
 Wojciech Socha – Pchła Grajek
 Dariusz Błażejewski – Ziółko
 Krzysztof Zakrzewski

Lektor: Piotr Borowiec

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2000